

Росія 
 35-та ракетна дивізія (РФ)

СРСР 
 35-та ракетна дивізія (СРСР)

США 
 35-та піхотна дивізія (США)

Третій Рейх 
 35-та поліційна гренадерська дивізія СС
 35-та піхотна дивізія (Третій Рейх)